Флаги муниципальный образований России:
 Флаг Озёрского городского округа — флаг Озёрского городского округа Калининградской области, флаг муниципального образования «Озёрский район» в 2008—2015 годах.
 Флаг Озёрского городского округа — флаг Озёрского городского округа Челябинской области.
 Флаг городского округа Озёры — флаг городского округа Озёры Московской области, флаг Озёрского муниципального района в 2001—2015 годах.